Догель:
 Догель, Александр Станиславович (1852—1922) — российский гистолог и эмбриолог, профессор.
 Догель, Валентин Александрович (1882—1955) — российский и советский зоолог, член-корреспондент АН СССР.
 Догель, Иван Михайлович (1830—1916) — российский фармаколог, выпускник Медико-хирургической академии.
 Догель, Михаил Иванович (1865—1936) — российский юрист международного права, действительный статский советник, профессор.